Centraal Bestand Kinderboeken
 Centraal Brouwerij Kantoor
 Centrum Beeldende Kunst